Le  est la  du challenge Yves du Manoir. La compétition est remportée par l'USA Perpignan.

Phase de qualification 

Remarque : certains matchs sans enjeu n'ont pas été joués en fin de tournoi. L'attribution des points est la suivante : victoire = 2 points ; nul = 1 point ; défaite = 0 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les demi-finales suivantes : Lourdes (16 points) contre Mazamet (16) et Toulon (16) contre Perpignan (18).

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1954-1955
Rugby à XV en 1954
Sport en France en 1954
Rugby à XV en 1955
Sport en France en 1955